«Приключения Пикассо» () — шведский комедийный кинофильм режиссёра Таге Даниэльссона, повествующий о жизни Пабло Пикассо. Фильм снят в  году.

Сюжет 
Фильм начинается цитатой:
Если ты изберешь путь солдата, быть тебе генералом, если захочешь быть монахом, станешь папой, — говорила мне мать. Но я избрал путь художника и стал Пикассо.

Талант художника у Пикассо просыпается достаточно рано. Из родной Малаги он отправляется в Академию художеств в Мадриде.

Художник живёт в Париже в нищете до тех пор, пока его работа не попадается на глаза Гертруде Стайн. С этого момента Пикассо начинает зарабатывать большие деньги.

Фильм, начавшийся детскими годами Пикассо, завершается его смертью.

Среди персонажей фильма — персонажи, внешне похожие на исторические персонажи: Дали, Аполлинер, Гертруда Стайн, Алиса Б. Токлас и другие

В ролях 
 Йёста Экман — Пабло Пикассо
 Ханс Альфредсон — Дон Хосе, отец Пабло
 Маргарета Кроок — Донна Мария, мать Пабло
 Лена Олин — Долорес
 Бернард Криббинс — Гертруда Стайн
 Уилфрид Брамбелл — Алиса Б. Токлас
 Пер Оскарссон — Гийом Аполлинер
 Элизабет Сёдерстрём — Мими
 Магнус Хэренстам — Гитлер
 Сун Мангс — Черчилль
 Ингве Гамлин — Дягилев
 Лисбет Закриссон — Ольга
 Лена Нюман — Сиркка
 Биргитта Андерссон — Ингрид Свенссон-Гуггенхайм
 Свен Линдберг
 Геста Экман
 Лисбет Закриссон

Съёмочная группа 
 Авторы сценария:
 Таге Даниэльссон
 Ханс Альфредсон
 Режиссёр: Таге Даниэльссон
 Операторы:
 Тони Форсберг
 Роланд Стернер
 Композитор: Гуннар Свенссон

О фильме 
 В оригинальной звуковой дорожке фильма используется текст на десяти языках: испанский, французский, шведский, немецкий, финский, итальянский, английский, русский, норвежский и латынь. В основном это элементарные понятия (Agua, вода), правда, зачастую они принимают совершенно неожиданное значение

Призы и награды 
 1978 — Лучший фильм года в Швеции
 1978 — Главная премия шведской киноакадемии — «Золотой жук».

Ссылки 
 
 «Приключения Пикассо» на Kinopoisk
 [www.picasso-pablo.ru/Picassos-aventyr.html «Приключения Пикассо» на сайте Пабло Пикассо]

Фильмы Швеции 1978 года
Кинокомедии Швеции
Фильмы-биографии Швеции
Кинокомедии 1978 года
Фильмы о Пабло Пикассо
Фильмы SF

Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы об искусстве
Фильмы о художниках
Сюрреалистические фильмы